Форзи́ция (), также форса́йтия, или форси́ция (встречается в советских словарях: фортисия) — род кустарников и небольших деревьев семейства Маслиновые.

Распространение 
 произрастает в Албании и на территории бывшей Югославии, все остальные виды — на территории Приморского края и в Восточной Азии (Китай, Япония, Корея). Такая разорванность естественного ареала говорит о существенной древности этого рода.

Название 
Научное родовое название дано растению в честь шотландского ботаника Уильяма Форсайта (), занимавшего должность главного садовника Кенсингтонского дворца и ставшего одним из основателей Королевского садоводческого общества (), — он привёз растение из Китая в Европу.

Биологическое описание 
Высота растений — от 1 до 3 м, изредка до 6 м. Ширина кустов — до 2 м.

Кора серо-коричневая, грубая.

Листья простые, изредка сложные (тройчатые), без прилистников; овальные, с зазубринами. Листорасположение супротивное. Длина листа — от 2 до 15 см.

Цветки колокольчатые, ярко-жёлтые. Чашечка четырёхлопастная; венчик сростнолепестный, с четырьмя долями. Как и у некоторых других растений семейства маслиновые (жасмин, маслина), нектар у форзиции выделяется стенками завязи. Опыление происходит с помощью насекомых. Форзиция — растение с ярко выраженной гетеростилией: имеются формы с короткостолбчатыми цветками и с длинностолбчатыми; для получения семян необходимо переопыление различных форм. Отсутствием одной из форм объясняется слабое завязывание семян у растений этого рода, произрастающих в культуре.

Плод — коробочка, вскрывающаяся по гнёздам, с несколькими крылатыми семенами.

Форзиция — пищевое растение для гусениц некоторых видов бабочек — например, для златогузки () и .

Применение

Применение в садоводстве 
В Европе растение популярно, его можно встретить во многих садах и парках. Особо оно ценится за свои жёлтые цветы, которые появляются на голых ветвях сразу после того, как сойдёт снег. Как только цветение подходит к концу, начинает появляться листва и растут новые побеги, которые будут цвести в начале весны следующего года.

Это нетребовательный кустарник, который может расти как на солнце, так и в полутени. Основное требование к почве — её водопроницаемость. Сразу после завершения цветения кусты сильно обрезают, в противном случае форзиция довольно быстро разрастается.

Размножают растения семенами или черенками, которые можно брать в течение почти всего сезона.

Форзиции почти не поражаются болезнями и вредителями.

Некоторые виды форзиции морозоустойчивы, поэтому её можно культивировать и в условиях средней полосы России, но при сильных морозах цветочные почки у растения вымерзают.

Прочее применение 
 — одно из пятидесяти основных лекарственных растений китайской народной медицины.

В Корее из форзиции изготавливают смычки для народных струнных инструментов.

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 13 видов:

В филателии 
Форзиция изображена на марках Албании 1961 года  и 1987 года  , на марке Южной Кореи 1965 года , на марке Швейцарии 1962 года  из серии «Pro Juventute».

Примечания

Литература 
 Жизнь растений. В 6-ти т. Т. 5. Ч. 2. Цветковые растения / Под ред. А. Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1981. — С. 371, 373, 374.

Ссылки 
 
 Описание некоторых видов форзиции в Энциклопедии декоративных садовых растений
 Forsythia в разделе «Флора Китая» сайта «eFloras»

Маслиновые
Флора Европы
Флора Восточной Азии